Филип Бабић (Чајетина, 27. маја 1995) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
ТСЦ Бачка Топола
 Прва лига Србије : 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Чајетинци
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Војводине
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Лознице
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије